Игор Гажик (, род. 15 августа 1960) — чехословацкий и словацкий шахматист, международный мастер, тренер ФИДЕ.

Чемпион Чехословакии 1991 г.

Чемпион Словакии 1986 г. Серебряный призер чемпионата Словакии 1985 г.

В составе сборной Чехословакии участник командного чемпионата Европы 1992 г., матчей со сборными ГДР и Польши (1979, 1981 и 1982 гг.).

Победитель международных турниров в Прьевидзе (1978 г.), Ченстохове (1981 г.), Сьоне (1990 г.), Залакароше (1991 г.).

В 1978 и 1979 гг. представлял Чехословакию на юниорских чемпионатах Европы, в 1979 г. — на юниорском чемпионате мира.

В 1993 г. участвовал в зональном турнире.

С начала 1990-х гг. до настоящего времени активно выступает в командных чемпионатах Словакии и Венгрии, а также различных немецких и австрийских лигах.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии И. Гажика в базе Chessgames
 Личная карточка И. Гажика на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам